Frank Sedgman ha battuto in finale Vic Seixas 6-4 6-1 6-1.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1951